The Order – film del 2001 diretto da Sheldon Lettich
 The Order – serie televisiva
 The Order: 1886 – videogioco del 2015